Marina BerBeryan (* 22. September 1980 in Jerewan, Sowjetunion) ist eine armenisch-amerikanische Stylistin, Schauspielerin und Journalistin.

Leben 

Sie ist Gründerin und Leiterin der LAFashionJudge.com. Sie ist momentan die Führende Kraft der CPAP Store.

Filmografie (Auswahl) 
 2015: Beverly Hills Pawn
 2013: Tia & Tamera
 2011: RMs. Exoti-Lady World Pageant 2011

Weblinks

Einzelnachweise 

Filmschauspieler
Unternehmer (Vereinigte Staaten)
Journalist (Vereinigte Staaten)
Armenier
US-Amerikaner
Geboren 1980
Frau